Peledoej (plaats), plaats in de Russische autonome republiek Jakoetië (Sacha)
 Peledoej (rivier), rivier (zijrivier van de Lena) waaraan deze plaats ligt